Der (eingedeutschte) Begriff Choresmier bezeichnet:

allgemein die Bewohner der zentralasiatischen Region Choresm, vor allem aber das alte iranisches Volk, welches dort ursprünglich heimisch war. Siehe hierzu: Choresmier (Volk)
die muslimische Dynastie der Anuschteginden sowie deren gefürchtete türkische Soldaten. Siehe hierzu: Choresm-Schahs
die wilden Reitertruppen des letzten Choresm-Schahs Dschalal ad-Din, die nach dem Tod ihres Herrn u. a. in Syrien und Palästina umherzogen und von Herrschern wie den Ayyubiden als Söldner angeworben wurden. Siehe dazu: Chwarizmiyya